Kees Mulder (1946-2015), Nederlands deskundige op het gebied van ridderorden
 Kees Mulder (verzetsstrijder) (1895-1965), Nederlandse verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog